BIMI steht für:
 Baptist International Missions, Inc., US-amerikanische Missionsorganisation 
 Brand Indicators for Message Identification, De-facto-Standard für authentifizierte Nachrichten (v. a. E-Mails) mit verifizierten Wort-Bild- bzw. Bildmarken 

Bimi steht für:
 Bimi (Berg), Berg (1,499 m) in der Provinz Mashonaland East, Simbabwe
 Bimi (Kongo), Nebenfluss des Kongo, Plateaux (Kongo), Republik Kongo
 Bimi Creek, Fluss in New South Wales, Australien
 „Bimi“, Markenname einer Variante von Baby-Brokkoli

Abkürzung